Los términos ocupación y ocupacional pueden referirse:

En el ámbito de los servicios:
a la tasa de ocupación, el porcentaje de personas empleadas respecto al total de las disponibles (de 16 a 64 años).
al empleo, es decir, al trabajo asalariado, al servicio de un empleador;
a la profesión, la acción o función que se desempeña para ganar el sustento que generalmente requiere conocimientos especializados;
a la vocación profesional, el deseo de emprender una profesión u otra actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o conocimientos necesarios;
a la terapia ocupacional, la asistencia a personas que tienen dificultades para ejercitar funciones ocupacionales;
al terapeuta ocupacional, profesional que trabaja en la terapia ocupacional.
a la ciencia ocupacional, el estudio de los humanos como seres ocupacionales;
a la enfermedad ocupacional o enfermedad profesional, producida como consecuencia de un trabajo;

En otros ámbitos:
 a una ocupación militar, el estacionamiento de fuerzas regulares de un ejército en un territorio nacional;
 en Derecho, a la ocupación, un modo de adquirir la propiedad;
 en urbanismo, a la ocupación, un parámetro que determina el número de metros cuadrados que puede tener una edificación en planta (en su proyección sobre el terreno) respecto a la superficie de dicho terreno;
 a la okupación o toma por la fuerza del control de un edificio, ya sea por motivos de protesta o por la necesidad de vivienda.

Referencias